Mbenga puede referirse a:

 Mbenga (pueblo), pigmeos occidentales.
  Didier Ilunga-Mbenga, jugador de baloncesto congoleño-belga. 
 Hydrocynus goliath, especie de peces.